Une fête de famille ou rassemblement familial est une célébration conviviale entre les membres d'une même famille ; 
 Fête de famille est un feuilleton télévisé  en six épisodes diffusé entre le  et le  sur France 2 ;
 Fête de famille est un film de Cedric Kahn.
Homonymie de titre